Europamästerskap 2007 kan avse:

Europamästerskapen i bordtennis 2007
Europamästerskapen i brottning 2007
Europamästerskapen i fälttävlan 2007
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2007
Europamästerskapen i konståkning 2007
Europamästerskapen i kortbanesimning 2007
Europamästerskapen i skidskytte 2007
Europamästerskapet i basket för herrar 2007
Europamästerskapet i basket för damer 2007
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 2007
Europamästerskapet i volleyboll för damer 2007
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 2007